Lo Russo est un patronyme italien, déjà présent sous la forme d'adjectif sous Rome antique à l'époque impériale comme Rubius et Rossius.

Correspondant aux patronymes français : Le Roux et Leroux, variante de Russo (roux).

Personnalités 
Lorusso
  (1952-1977), militant de Lotta Continua ;
  (1990-), footballeur italien ;
  (1967-), homme politique américain.
Lo Russo 
  (1947-1983), footballeur italien ;
  (1953-), membre de la Camorra ;
 Stefano Lo Russo (1975-), géologue et homme politique italien, maire de Turin depuis 2021.

Autres 
, clan de la Camorra opérant sur le territoire napolitain.

Notes et références 

Homonymie
Patronyme italien